Jules Verne, een Franse sciencefictionschrijver
 Jules Verne (ruimtevaartuig), een onbemand ruimtevaartuig
 Jules Verne (krater), een krater op de Maan
 Jules Verne (trein), een Franse TEE-trein voor de verbinding Parijs - Nantes
 Jules Verne (1931), een Frans marineschip
 Jules Verne (A620), een Frans marineschip
 De Jules Verne Trofee, een prijs voor het schip dat als snelste rond de wereld vaart zonder te stoppen
 The Secret Adventures of Jules Verne, een televisieserie op de Amerikaanse zender Sci-Fi Channel
 De Universiteit van Picardie, voluit Université de Picardie Jules Verne
 De Prix Jules-Verne, een Franse literatuurprijs voor sciencefictionschrijvers